W Rosji
 Isakowo – wieś w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Isakowo – wieś w wołoscie Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Isakowo – wieś w wołoscie Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego obwodzie pskowskim
 Isakowo – wieś w osiedlu wiejskim Smietaninskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Isakowo – wieś w osiedlu miejskim Diemidowskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim